een persoon in ballingschap; zie Verbanning
 Balling (plaats), een plaats in Denemarken
 Balling (parochie), een parochie in de Deense gemeente Skive